Eich kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Eich, Luxemburg, Luxemburg,

Schweiz 

 Eich, Luzern, ort och kommun,

Tyskland 

 Eich (naturreservat) – Niedersachsen, 
 Eich, Alzey-Worms – kommun i Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz,